#AC Ao Vivo é o quarto álbum ao vivo da cantora e compositora brasileira Ana Carolina, lançado no dia 31 de março de 2015 pela Sony Music. O show de gravação ocorreu no dia 25 de outubro de 2014 no Citibank Hall em São Paulo.

Singles
O primeiro single do álbum foi a canção "Coração Selvagem", escrita por Belchior, lançada nas rádios no dia 9 de março de 2015. Na mesma data foi lançado o clipe ao vivo no canal da Vevo.

CD

Lista de faixas

DVD

Lista de faixas

Músicos do show
 Ana Carolina: voz, guitarra, violão, pandeiro, programações, arranjos e vocais de apoio
 Pedro Baby: guitarra e vocais de apoio
 Edu Krieger: baixo, guitarra, slide guitar, violão 7 cordas, pandeiro e vocais de apoio
 Leonardo Reis: bateria, bateria eletrônica, percussão, percussão eletrônica, programações, iPhone, handsonic, alfaia e pandeiro
 Mikael Mutti: teclados, órgão Hammond, piano Wurlitzer, programações, scratches, percussão eletrônica e pandeiro
 Carlos Trilha: piano acústico e elétrico, sintetizador, MiniMoog, órgão e teclados

Desempenho nas paradas 

Álbuns de Ana Carolina (cantora)
Álbuns ao vivo de 2015